Комсомол (ранее посёлок Комсомольский) — упразднённое село в Макатском районе Атырауской области Казахстана. Являлось административным центром Комсомольского сельского округа.

География 
Расположен в 90 км к юго-востоку от железнодорожной станции Макат и в 12 км от железной дороги Актау — Атырау.

История 
Посёлок Комсомольский возник в 1940-х годах как вахтовый рабочий посёлок нефтяников. В 2008 г. посёлок отнесён к категории села. Упразднён в 2010 году из-за ухудшения экологической ситуации. Жителей посёлка переселили в город Атырау.

Население

Примечания

Ссылки 
 

Упразднённые населённые пункты Макатского района
Бывшие посёлки городского типа Казахстана